Отар:
 Отар — грузинское имя.
 Отар — аул в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана.
 Отар — железнодорожная станция в ауле Отар Кордайского района Жамбылской области Казахстана.
 Отар — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.
 Отар — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма.
 Отар — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.
 Отар, Отары — прежнее название села Веселовка в Сакском районе Крыма.
 Отар, Отары — прежнее название исчезнувшего села Гусевка в Раздольненском районе Крыма.
 Отар, Отары — прежнее название исчезнувшего села Ясное в Черноморском районе Крыма.

См. также 
 Атар (значения)
 Отари